Le terme spatule désigne des objets ou animaux qui présentent une forme analogue à celle des spatules de cuisine. Ce terme dérive du bas latin spat(h)ula dans le même sens et lui même diminutif de spatha « battoir, spatule, épée ». Sont appelés « spatule » :

 l'extrémité recourbée d'un ski, qui lui permet de déjauger ; certains skis de freestyle comportent deux spatules, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, afin d'évoluer à reculons ;
 un ustensile de cuisine ;
 les spatules sont des oiseaux dont la spatule blanche ;
 les poissons-spatule peuvent communément être appelés « spatule » ;
 un ustensile de tenue de bar ;
 un outil de peintre ;
 un outil de laboratoire utilisé pour prélever des petites quantités de poudre (par exemple) ;
 un instrument médical permettant l'extraction du fœtus au cours de l'accouchement ;
aussi en médecine, un abaisse-langue ;
 un outil préhistorique, d’usage inconnu, fait de pièces d’os plates allongées et polies dont une extrémité semble former un manche.

Notes et références

Voir aussi